Konstancie Sicilská může být:

 Konstancie Sicilská († 1138) – italská a římská královna, dcera sicilského hraběte Rogera I. 
 Konstancie Sicilská (1154–1198) – sicilská královna a římská císařovna, dcera sicilského krále Rogera II. 
Konstancie (1230/1232–1307) – byzantská císařovna, dcera sicilského krále a římského císaře Fridricha II.
 Konstancie Sicilská (1248–1302) – aragonská královna, dcera sicilského krále Manfréda
 Konstancie Sicilská (1303–1344) – kyperská královna, dcera sicilského krále Fridricha III.
 Konstancie Sicilská (1324–1355) – sicilská regentka, dcera sicilského krále  Petra II.